Ю́рис Ка́лныньш ():

 Калныньш, Юрис (1847—1919) — латвийский журналист и педагог.
 Калныньш, Юрис (1938—2010) — советский баскетболист.